Ма́рко Гру́белич (; ) — сербский футболист, защитник.

Биография

Клубная карьера 
Начал профессиональную карьеру в клубе «Земун». После играл за «Милиционар» и «Раднички» из Обреноваца. С 2002 года по 2006 год выступал за столичный «Рад».

Зимой 2006 года перешёл в донецкий «Металлург». В чемпионате Украины дебютировал 5 марта 2006 года в матче против харьковского «Металлиста» (2:0). В июне 2006 года отправился в годичную аренду в алчевскую «Сталь». Тогда главным тренером был голландский специалист Тон Канен. По итогам сезона 2006/07 «Сталь» заняла последние 16 место и вылетела в Первую лигу. А Марко Грубелич вернулся в «Металлург». Летом 2008 года покинул «Металлург». Всего за «Металлург» провёл 24 матча в чемпионате Украины и 3 матча в Кубке Украины. Сейчас игрок клуба «Бежания». В апреле 2010 года перешёл на правах аренды в «Волгарь-Газпром», в состав которого был заявлен 7 апреля.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Сербии и Черногории. Провёл 3 матча за молодёжную сборную Сербии и Черногории.

Личная жизнь 
Его отец — строитель, мать — работает в банке. Старший брат также банкир. Марко женат на Марии, у них двое детей сын Вука и дочь Элену.

Примечания 

Футболисты Сербии
Футболисты Сербии и Черногории
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Земун»
Игроки ФК «Милиционар»
Игроки ФК «Раднички» Обреновац
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Бежания»
Игроки ФК «Волгарь»